Afon bezeichnet:

 das Wort für Fluss in der Walisischen Sprache
 Afon (Nigeria), eine Ortschaft in der nigerianischen Local Government Area Imeko Afon
 Afon (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (243) Ida